Чудля:

 Чудля — село, входит в Любаховский сельский совет Владимирецкого района Ровненской области Украины.
 Чудля — река в России, протекает в Ленинградской области.